Akkord kan hentyde til flere artikler:
 Akkord (lønaftale) – en aflønningsform.
 Akkord (musik) – en samklang af flere toner.
 Akkord (gæld) – et juridisk begreb.
 Akkord (film) – en dansk film